Лос Ребахес има више значења:

 Лос Ребахес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Ребахес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ребахес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику